Hilliard puede hacer referencia:

Hilliard, pueblo en el estado estadounidense de Florida;
Hilliard, ciudad en el estado estadounidense de Ohio;
Hilliard Ensemble, cuarteto vocal británico;
Darrun Hilliard (1993), baloncestista estadounidense;
Nicholas Hilliard (1547-1619), orfebre y retratista inglés;
Olive Mary Hilliard (1925), botánica sudafricana.